McNulty est un patronyme irlandais pouvant désigner:

Patronyme
Amybeth McNulty (née en 2001), actrice irlando-canadienne
 (1887-1970), accordéoniste et actrice de vaudeville américaine
, homme politique américain de Pennsylvanie
 (1842-1892), poète et journaliste américano-irlandais
Brandon McNulty (né en 1998), coureur cycliste américain
 (1816-1846), homme politique et éditeur américain
 (né en 1966), critique de théâtre américain
 (né en 1953), vocaliste de jazz australien
, actrice canadienne de film muet
 (né en 1930), homme politique américain de Floride
 (1920-1996), compositeur irlandais
 (né en 1972), acteur et producteur américain
 (né en 1952), homme politique travailliste écossais
 (1856-1943), compositeur et nouvelliste irlandais
 (1918-2005), auteure américaine
 (né en 1979), présentateur de télévision irlandais

 (1939-2012), directeur de cybersécurité américain
, actrice anglaise

 (1866-1927), actrice américano-britannique

 (né en 1974), homme politique social-démocrate nord-irlandais
 (né en 1951), musicien et guitariste anglais
Marc McNulty (né en 1992), joueur écossais de football
 (1897-1982), actrice et modèle américaine

 (1853-1943), homme politique américain du Texas
Mariana Dorothy McNulty (1908-2003), actrice et activiste américaine
Mario J. McNulty (né en 1978), producteur et ingénieur du son américain
Matthew McNulty (né en 1982), acteur britannique

 (né en 1985), acteur écossais
Owen Patrick McNulty (1916-1988), chanteur et comédien américain
 (née en 1942), actrice américain

 (née en 1942), actrice américain
 (1818-1902), homme politique américain de l'État de New York
, administrateur américain du Vermont
 (né en 1983), joueur anglais de football

Tony McNulty (né en 1958), homme politique travailliste britannique

Voir aussi
Jimmy McNulty, personnage de la série américaine Sur écoute (The Wire)
, barrage et réservoir américain dans le Colorado

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais